

Patronymie

 Alain de Mendonça (1970-), un entrepreneur français, fondateur du groupe Karavel-Promovacances.
 Antônio Aureliano Chaves de Mendonça (1929—2003), ancien vice-président du Brésil.
 Antonio Mendonça (1982- ) est un footballeur angolais.
 Bruno Mendonça (1985- ) est un judoka brésilien.
 Clive Mendonca (1968- ), footballeur anglais.
 Cristóvão de Mendonça (1475-1532), un marin et homme d'État portugais.
 Duda Mendonça (1944-2021), homme d'affaires brésilien.
 Eleonora Mendonça (1948- ), coureuse de fond brésilienne.
 Fátima Mendonça (??), essayiste et universitaire mozambicaine.
 Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931), un poète, auteur de théâtre et officier de marine portugais.
 Ivor Mendonca (1934- ) est un joueur de cricket guyanien
 Jorge Alberto Mendonça (1938-) est un footballeur portugais.
 Jorge Mendonça (1954-2006) est un footballeur brésilien.
 José Tolentino Mendonça (1965-), écrivain, prêtre, poète portugais.
 José da Silva Mendonça Williams (1983-), un footballeur brésilien.
 Luís Mendonça (1986-), est un coureur cycliste portugais.
 Marília Mendonça (1995-2021) est une chanteuse brésilienne.
 Miguel Mendonça (1935-), homme politique portugais.
  (1956-2019), un footballeur brésilien.
 Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto (1804-1875), un homme politique portugais.
 Sandro Da Silva Mendonça (1983-), un footballeur brésilien.
 Vasco Mendonça (1977- ) est un compositeur de musique contemporaine portugais.
Aurélie Mendonça (1986- ) est une auteure française.

Toponymie 

 Mendonça, ville brésilienne de l'état de São Paulo.